Whitneyville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitneyville (Connecticut)
 Whitneyville (Maine)
 Whitneyville (Michigan)
 Whitneyville (Vermont)